Castries est un nom propre qui peut correspondre à un toponyme, un patronyme ou des édifices qui s'y rapportent.

Toponyme 

 Castries (Hérault), une commune française, située dans le département de l'Hérault et la région Occitanie ;
 Castries (Sainte-Lucie), la capitale de Sainte-Lucie, dans les Caraïbes ;
 Île de Castries, île de l'archipel français des Kerguelen, dans l'océan Indien.

Patronyme 
 La Maison de Castries est une famille de la haute noblesse française, on y retrouve (par ordre chronologique) :
 Armand Pierre de La Croix de Castries (v. 1659-1747), archevêque de Tours puis d'Albi.
 Charles de La Croix (1727-1800), marquis de Castries, maréchal de France, ministre de la Marine de Louis XVI, chef de cabinet du comte de Provence en exil.
 Armand Charles Augustin de La Croix (1756-1842), duc de Castries, lieutenant général, député et pair de France.
 Edmond Eugène de La Croix (1787-1866), duc de Castries, fils du précédent. 
 Élisabeth de La Croix de Castries (1834-1900), épouse du troisième président de la République française, Patrice de Mac-Mahon.
 Christian de La Croix de Castries (1902-1990), général, qui commanda le camp retranché de Diên Biên Phu. Champion du monde de saut en hauteur et en longueur à cheval.
 René de La Croix (1908-1986), marquis, dit duc de Castries, historien, membre de l'Académie française.
Henri de La Croix de Castries, président-directeur général du groupe AXA, président de l'Institut Montaigne

Pseudonyme 
 Castries est aussi le nom choisi par ordre alphabétique par Anne-Marie Meininger et Pierre Citron dans : index des personnes réelles de la Comédie humaine, La Pléiade, Paris, 1991, t. XII p. 1647

Édifice 
 Hôtel de Castries, hôtel particulier à Paris ayant appartenu à la famille de Castries (cf. supra).